Hartenstein (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Hartenstein (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
 Airborne Museum (Airborne Museum Hartenstein), een oorlogsmuseum in Oosterbeek bij Arnhem